La nagana est une maladie parasitaire affectant les bovins. C'est aussi le titre de deux films : 
 Nagana d'Ernst L. Frank (1933) ;
 Nagana d'Hervé Bromberger (1955).